

Automobili
 Ferrario 500 Lucertola – veicolo fuoristrada a 6 ruote

Persone
 Ferrario – cognome italiano
 Alberto Ferrario – aviatore e militare italiano
 Celestino Ferrario – politico italiano
 Davide Ferrario – regista e sceneggiatore italiano
 Ercole Ferrario – medico, patriota e scrittore italiano
Edoardo Ferrario – comico e personaggio televisivo italiano
 Federico Ferrario – pittore italiano 
 Francesco Ferrario – ebanista italiano
 Fulvio Ferrario – teologo italiano
 Giuseppe Ferrario – medico e statistico italiano
 Giuseppe Ferrario – ingegnere, cartografo e topografo italiano
 Libero Ferrario – ciclista italiano
 Moreno Ferrario – calciatore italiano
 Rino Ferrario – calciatore italiano
Ruggero Ferrario – pistard e ciclista su strada italiano
 Stefano Ferrario – calciatore italiano
 Tiziana Ferrario – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Zhanna Ferrario – calciatrice italiana